Cucaita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cucaita (ort), Boyacá, 
 Cucaita (kommun), Boyacá,